Vardadzor kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Vardadzor (ort i Armenien), Jerevan,

Azerbajdzjan 

 Pircamal, ort, Chodzjaly, 
 Gülyataq, ort, Tärtär, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar